L'edizione 1967-1968 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Fenerbahçe Istanbul.

Capocannoniere del torneo fu Fevzi Zemzem (Göztepe Spor Kulübü), con 19 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Fenerbahçe Istanbul Campione di Turchia 1967-1968.
 Fenerbahçe Istanbul ammesso alla Coppa dei Campioni 1968-1969.
 Hacettepe, MKE Ankaragücü e Feriköyspor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1967
Calcio nel 1968
Campionato turco di calcio